Arrighi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Arrighi (1689–um 1760), italienischer Jurist
 Christine Arrighi (* 1959), französische Politikerin
 Gianluca Arrighi (* 1972), italienischer Schriftsteller und Jurist
 Giovanni Arrighi (1937–2009), italienischer Soziologe und Hochschullehrer
 Jean-François Arrighi (1918–1998), französischer Geistlicher und Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche
 Jean Thomas Arrighi (1778–1853), französischer General
 Luciana Arrighi (* 1940), italienische Artdirectorin, Kostüm- und Szenenbildnerin
 Ludovico degli Arrighi (um 1475–um 1527), italienischer Schreibmeister, Kanzleischreiber und Buchdrucker
 Nike Arrighi (* 1947), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Arrighi de Casanova